La saison 1930-1931 de Serie B est la  du championnat d'Italie de football de D2.

La compétition débute le  et s'achève le .

Participants

Résumé de la saison 

À l'issue de la saison, la Fiorentina et l'US Bari sont promus en Serie A (1 division). À l'inverse, Lucchese Libertas, le Derthona FBC et l'AC Liguria sont relégués en Prima Divisione ().

Classement

Les matchs 

|}

1930-1931
Championnat Italie Football 1930-1931 Serie B
Championnat Italie Football 1930-1931 Serie B
Italie
Italie